A Likely Story – film del 1947 diretto da H.C. Potter (1947)
A Likely Story – film del 1973 diretto da William Kronick (1973)
A Likely Story – episodio del 1956 della serie tv Douglas Fairbanks, Jr., Presents
A Likely Story – episodio del 1962 della serie tv Hawaiian Eye
A Likely Story – serie tv del 1987 prodotto dalla Hearst Broadcasting